Gameiro peut désigner :  
 Alfredo Roque Gameiro (1864-1935), artiste peintre portugais ;  
 Kevin Gameiro (1987-), footballeur français ;
 Miguel Gameiro (1974-), musicien portugais.

Patronyme portugais